Long Day's Journey (ER), een aflevering van ER 
Long Day's Journey (Angel), een aflevering van Angel